Jaroslav Simonides – czeski tłumacz
 Dorota Simonides – polska folklorystka
 Symonides z Keos – liryk grecki 
 Szymon Szymonowic – w formie zlatynizowanej Simon Simonides